Ра́йтман () — фамилия. Известные носители:

 Райтман, Айван (1946—2022) — канадский продюсер и кинорежиссёр.
 Райтман, Джейсон (род. 1977) — американский и канадский актёр, режиссёр, продюсер и сценарист. Сын Айвана Райтмана.